Шевченків дуб — ботанічна пам'ятка природи в с. Велика Плавуча Козівського району Тернопільської області.

Див. також 
 Дуб Шевченка